Carmelo Marchese Ragona – funzionario e dirigente sportivo italiano
 Fabio Marchese Ragona – giornalista italiano